High Spirits, film américano-britannique réalisé par Neil Jordan et sorti en 1988.
 High Spirits, comédie musicale de Broadway basé sur L'esprit s'amuse de Noël Coward ;
 High Spirits, livre de Robertson Davies ;
 High Spirits with Shirley Ghostman, comédie télévisée britannique diffusée sur BBC Three.